Шлапак — те саме, що тюхтій.

Прізвище:
 Шлапак Алла Василівна (1976) — депутат Київської міської ради скликання 2006–2011 років, співголова Блоку Леоніда Черновецького.
 Шлапак Арсен Романович (1986) — власник мережі кав'ярень «Kredens Cafe», сертифікований суддя SCAE (Європейська асоціація особливої кави).
 Шлапак Володимир Петрович (1952) — академік Лісівничої академії наук України, заступник директора з наукової роботи Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України.
 Шлапак Дмитро Якович (1923 —1995) — український літературознавець родом з Харківщини.
 Шлапак Ігор Порфирійович (1943 — 2015) — український анестезіолог, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО, віце-президент асоціації анестезіологів України.
 Шлапак Олександр Віталійович (1960) — український політик, міністр і чиновник, з 2007 — перший заступник Глави Секретаріату Президента України.
 Шлапак Юрій Дмитрович (1948 —2015) — український кінознавець, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, літератор.

Топонім 
  — місто майя.

Примітки 

Українські прізвища